1998 Голяма награда на Сан Марино е 18-о за Голямата награда на Сан Марино и четвърти кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 26 април 1998 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Репортаж 
Отново двата Макларън-а са на първа редица като Дейвид Култард е на половин секунда пред своя съотборник Мика Хакинен. Двата Ферари-та са на следващата редица като Михаел Шумахер е пред Еди Ървайн. Мъжете в червено копираха аеродинамичните елементи на Тирел с два високи мини крила на въздушните кутии на всяка страна от болида. Този метод също е последван от Заубер и Джордан. Александер Вурц с Бенетон се представи отлично за да заеме пета позиция пред действащия световен шампион Жак Вилньов с Уилямс.

На старта както винаги сребърните стрели отново потеглиха чудесно, като този път Култард запази първата позиция пред Хакинен. Шумахер остана трети но вече под атаките на Вилньов след като изпревари Ървайн. Чудесната квалификация на Вурц изчезна на вятъра, след проблем по скоростната кутия след като потегли и после ударен от Джордан-а на Деймън Хил. Това създаде проблеми и в средата на колоната като пилотите на Стюарт елиминираха заедно, като Магнусен отпадна в 8-а обиколка. Вурц продължи състезанието до 17-а обиколка с повреда в двигателя, а в същия момент съотборника му Джанкарло Фисикела се завъртя. Култард започна да се откъсва от Хакинен който изпитваше проблеми да се залепи до шотландеца, а след 17 обиколки финландеца трябваше да спре в бокса не за смяна на гуми и зареждане на гориво а повреда по скоростната кутия, която е първо отпадане този сезон. Култард, Шумахер и Вилньов спряха при своите механици по едно и също време докато Ървайн реши да остане поне още една обиколка която даде шанс на северно-ирландеца да мине пред Уилямс-а на Жак. Жан Алези също така изпревари Уилямс но в ръцете на Френцен преди французина да загуби петата позиция. Класирането не се промени при вторите спирания и до финала където Култард финишира пред Шумахер с 4.5 секунди. Еди Ървайн пристигна трети зарадвайки феновете на Ферари с 2-ра и 3-та позиция. Вилньов, Френтцен и Алези съответно финишираха в зоната на точките.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино